Думузі, в Шумері, був, за шумерським Списком царів п'ятим царем у легендарній період допотопних часів. У списку далі говориться, що Думузі правив протягом 36 тисяч років.

«Думузі» також присвячено декілька епічних поем в шумерській літературі. Проте він описаний в цих табличках як король Уруку, який правив після Потопу, між Лугалбандою і Гільгамешем.

Думузі згадується в таких міфічних творах:
 Інанновий спуск до пекла: Інанна, спустившись в пекло, одержала дозвіл повернутися, але демони наполягали, щоб вона замінила себе іншою людиною. Вона вмовляє демонів прийняти правителів Кавказу і Бад-тібіру, які сидять у багнюці та ганчір'ї. Проте, коли вони приходять в Урук, вони знаходять Думузі сидячим в палацовій розкоші, захопюють його відразу ж, і беруть його в підземне царство як замінника Інанни.
 Думузі і Нештіана: Інанна передає Думузі демонам, як свою заміну, але він тікає в будинок своєї сестри, Нештіани. Демони переслідують Думузі там, і врешті знаходять його, коли він переховувався на пасовищі.
 Думузі і його сестра: фрагментарно. Сестра Думузі, здається, в траурі від його смерті.

Божество 
Пізніше вірші та гімни хвали Думузі вказують, що з часом його стали вважати божеством, попередником вавилонського бога Таммуза. У шостій таблиці з Епосу Гільгамеша, Гільгамеш дає відсіч Іштар (Інанні), нагадуючи їй, що вона вдарила Таммуза, «коханого [її] молодості», оголосивши, що він повинен "тримати плач з року в рік ". Зображений як птах з перебитим крилом (allallu-птиця).

Див. також
Думузі-пастух
Думузі-рибалка

Література 
 Dina Katz, The image of the netherworld in the Sumerian sources, 2003, p. 152: «At the beginning of the story they are specifically labelled as bandits, then they are 'evil men' or galla. The formulaic description of the galla as netherworld creatures occurs only after they encounter Dumuzi, but is immediately followed by their description as natives of five Sumerian cities. The description of the bandits rising against Dumuzi from an ambush is reminiscent of the original tradition.» See also: Bendt Alster, Dumuzi's dream: Aspects of oral poetry in a Sumerian myth (1972), and Reallexikon der Assyriologie, Band 8 p. 548.
 Dalley, Stephanie (tr.), Myths from Mesopotamia, Oxford University Press, Oxford, 1991, p. 129, n. 56
 Sandars, Nancy K., The Epic of Gilgamesh, Penguin Books, Harmondsworth, 1960, 1972, p. 86
 Dalley, Stephanie (tr.), Myths from Mesopotamia, Oxford University Press, Oxford, 1991, pp. 78-79
 Hallo, William W. and William Kelly Simpson, The Ancient Near East: A History, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, 1971, p. 32

Шумер
Шумерська міфологія